Сборщик костей — детективный роман Джеффри Дивера, первый из серии  о Линкольне Райме.
 Сборщик костей — криминальная драма по мотивам романа Джеффри Дивера, первого из серии его детективных романов о Линкольне Райме.